Ура́льська ву́лиця — вулиця у різних населених пунктах України. Назва — на честь Уральських гір.

 Уральська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Уральська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Уральська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Уральська вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Уральська вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Уральська вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Уральська вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Уральська вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 Уральська вулиця — вулиця в місті Ужгород.
 Уральська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Уральська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Колишні назви:
 Уральська вулиця — колишня назва вулиці Григорія Панича у місті Боярка.
 Уральська вулиця — колишня назва вулиці Карпатської у місті Мерефа.
 Уральська вулиця — колишня назва вулиці Чумацька в місті Київ.

Вулиці